Юргялёнис () — литовская фамилия. Её формы женского рода Юргялёнене (; замужняя женщина) и Юргялёните (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Юргялёнис, Антанас (1894—1976) — литовский врач, геронтолог, организатор физической культуры.
 Юргялёнис, Кляопас (1886—1963) — литовский писатель.
 Юргялёнис, Юлюс (род. 1937) — литовский архитектор.